Kaplí zasvěcených Nejsvětější Trojici je více:

 Kaple Nejsvětější Trojice (Benešov nad Ploučnicí)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Bezděkov pod Třemšínem)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Bělá pod Bezdězem)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Borek)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Brtníky)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Častolovice)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Čejkovice)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Červená Lhota)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Česká Skalice)
 Kaple Nejsvětější Trojice (České Budějovice)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Český Dub)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Dejvice)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Děrné)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Doubice)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Hablov)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Horní Branná)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Houska)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Chábory)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Chlumec)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Chrastice)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Jaroměř)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Kladruby)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Klášterská Lhota)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Království)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Křinec)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Lemberk)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Lhotky)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Lom)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Luhov)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Markvartovice)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Maršíkov)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Mikulášovice)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Nebočady)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Nová Víska)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Ohařice)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Pardubice)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Plzeň)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Praha-Smíchov)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Pražský hrad) – v Ústavu šlechtičen
 Kaple Nejsvětější Trojice (Prostějov)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Rokytník)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Rosice)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Rozsochatec)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Sedlec)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Sněžná)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Sokolov)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Stolín)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Suchá Rudná)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Svor)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Švařec)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Teplá)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Vysoký Potok)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Zákoutí)
 Kaple Nejsvětější Trojice (Žireč)

…a další.

Související články 
 Kostel Nejsvětější Trojice

 
 Kaple